Davout ist der Familienname folgender Personen:

 Aimée Davout (1782–1868), Zeitzeugin großer Ereignisse der französischen Geschichte
 Leopold Davout (1829–1904), französischer Divisionsgeneral
 Louis-Nicolas Davout (1770–1823), französischer General, Pair, Marschall des Kaiserreichs